Norbu Sangpo (tib. nor bu bzang po) ist der Name folgender Personen:  

*Norbu Sangpo (Rinpungpa), Herrscher der Rinpungpa 
Norbu Sangpo (Tshurphu Gyeltshab) (1660–1698), tibetanischer Trülku